Lo springbok (Antidorcas marsupialis), in afrikaans "antilope (-bok) saltante (spring-)" è un mammifero che vive in Africa meridionale.

Da esso derivano:

 Springbok (pl. Springbokke), nome con cui vengono chiamati i componenti della Nazionale maggiore di rugby a 15 del ;
 Springbok, località del Sudafrica.